Centre d'Estudis Jurídics, organisme autònom del Ministeri de Justícia d'Espanya per a la formació de fiscals
 Centre Europeu de la Joventut, institució del Consell d'Europa per a temes relacionats amb els joves
 Centre d'Estudis Japonesos, centre de recerca en cultura japonesa de l'INALCO de França